Badulaque é um grupo musical formado por Paulo Denadal, Pedro Solak , Jânio Rodrigues e Eliane Campelli.

Bandas do Brasil